Oidtman ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst von Oidtman (1854–1937), preußischer Generalleutnant
 Hugo von Oidtman (1835–1903), preußischer General der Infanterie
 Robert von Oidtman (1842–1914), preußischer General der Infanterie
 Wilfried von Oidtman (1837–1914), preußischer Generalleutnant

Siehe auch:
 Oidtmann